Список самых высоких сооружений в Швеции. Этот список содержит все типы сооружений.

См. также
 Turning Torso
 Список самых высоких зданий Швеции

Ссылки
 https://www.aro.lfv.se/Editorial/View/1227/ES_ENR_5_4_en 
 http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=37735302

Швеции
Швеция
Выс